Der Begriff der bilinearen Transformation steht für:

 die Bilinearform, welche in der linearen Algebra zwei Vektoren einen Skalarwert zuordnet.
 der Möbiustransformation, eine konforme Abbildung der riemannschen Zahlenkugel auf sich selbst.
 Die bilineare Transformation (Signalverarbeitung), welche eine Anwendung der Möbiustransformation zwischen der zeitkontinuierlichen und der zeitdiskreten Darstellung von Systemfunktionen in der Signalvarbeitung darstellt.